Мадрид:

Мадрид — столиця Іспанії
 Мадрид — автономне співтовариство в центрі Іспанії

Мадрид — муніципалітет в Колумбії

Мадрид — місто в штаті Айова
 Мадрид — містечко в штаті Алабама
 Мадрид — місто-привид в штаті Колорадо
 Мадрид — містечко в штаті Мен
 Мадрид — село в штаті Небраска
 Мадрид — містечко в штаті Нью-Йорк
 Мадрид — статистично обумовлена місцевість в штаті Нью-Мексико

Особи 

 Мігель де ла Мадрид — 32-й президент Мексики.
 Хосе Фернандес Мадрид — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади.

Інше 

 14967 Мадрид — астероїд головного поясу